Симфония № 12 може да се отнася за произведения на различни композитори:
 Симфония № 12 (Дмитрий Шостакович) („1917-а година“, 1961)
 Симфония № 12 (Йозеф Хайдн) (1763)